Kane and Abel (boek) (1979), een roman van Jeffrey Archer
 Kane & Abel (televisieserie) (1985), een miniserie met Peter Strauss en Sam Neill
 Kane & Abel (band), een Amerikaans hiphopduo, voorheen bekend als Double Vision

Zie ook 
 Kaïn en Abel, de zonen van Adam en Eva